M69 – gromada kulista gwiazd
 AN-M69 – amerykańska bomba zapalajaca
 M69 motorway – autostrada w Wielkiej Brytanii